Die WTA Championships 1998 (auch als Chase Championships of the Corel WTA Tour bekannt) waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier im Madison Square Garden in New York City. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 16. bis 22. November 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan